Sellia (Griekenland), een gemeente in de prefectuur Rethymno op het Griekse eiland Kreta
Sellia (Italië), een gemeente in de provincie Catanzaro in de Italiaanse regio Calabrië
Sellia (slak), een slakkengeslacht